Pfarrkirche Zell steht für folgende Kirchengebäude:

 Pfarrkirche Bad Zell in der Marktgemeinde Bad Zell, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Pfarrkirche Zell am Ziller in der Gemeinde Zell am Ziller, Bezirk Schwaz, Tirol
 Pfarrkirche Zell an der Pram in der Gemeinde Zell an der Pram, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Pfarrkirche Zell am Pettenfirst in der Gemeinde Zell am Pettenfirst, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Pfarrkirche Zell an der Ybbs in der Statutarstadt Waidhofen an der Ybbs, Niederösterreich
 Pfarrkirche Zell am Moos in der Gemeinde Zell am Moos, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

Siehe auch:
 Pfarrkirche Kufstein-Zell in der Stadtgemeinde Kufstein, Bezirk Kufstein, Tirol